Ямайская лептотила () — птица из семейства голубиных.

Описание 
Ямайская лептотила соответствует своей длиной тела маленькому городскому голубю. Имеется незначительно выраженный половой диморфизм. У самок цвета в районе шеи выражены не так сильно.

Лоб, лицо, а также горло от белого до сливочно-белого цвета. На затылке оперение переходит в светло-серое. Затылок переливается пурпурным цветом. Шея с зеленоватым отблеском. Грудь желтовато-белая, переходящая в розовый цвет. Перед крыльями к спине проходит тонкая белая полоса. Спина, а также крылья оливково-коричневого цвета. Нижняя сторона крыльев красно-коричневая. Клюв тёмно-серый. Глаза светло-серые. Ноги и лапы красноватые.

Взлетающие ямайские лептотилы создают в полёте свистящий шум, напоминающий голос серых куропаток. Это характерно для всех видов голубей-лептотил.

Распространение 
Ямайская лептотила распространена в Мексике на полуострове Юкатан. Кроме того она распространена на Ямайке, на Багамах, на островах Ольбокс, Косумель, Большой Кайман, а также на острове Сан-Андрес.

Ямайская лептотила заселяет поросшие кустами и деревьями области. Она обитает исключительно на низменностях.

Поведение 
Ямайская лептотила - это преимущественно обитающий на земле вид. Гнездо сооружается обычно на земле, может находиться, однако, низко в кустарнике или на дереве. Кладка состоит из 2 яиц с белой скорлупой. Инкубационный период составляет 16 дней.

Содержание 
Ямайская лептотила была впервые представлена в 1845 году в Берлинском зоопарке. Первое потомство было получено лишь в 1903 году в Великобритании. Их относительно редко содержат в вольерах. Им необходимы сухие и тёплые вольеры, а зимой отапливаемый защитный дом. К концу 20-го века в Германии голуби этого вида в вольерах не содержались.

Популяция 
Популяция этого вида оценивается от 20 000 до 50 000 особей.

Подвиды 
Ямайская лептотила имеет четыре подвида:
 Leptotila jamaicensis collaris (Cory, 1886) 	 
 Leptotila jamaicensis gaumeri (Lawrence, 1885) 	 
 Leptotila jamaicensis jamaicensis (Linnaeus, 1766) 	 
 Leptotila jamaicensis neoxena (Cory, 1887)

Примечания

Литература 
 David Gibbs, Eustace Barnes und John Cox: Pigeons and Doves – A Guide to the Pigeons and Doves of the World. Pica Press, Sussex 2001, ISBN 90-74345-26-3
 Alois Münst und Josef Wolters: Tauben – Die Arten der Wildtauben, 2. erweiterte und überarbeitete Auflage, Verlag Karin Wolters, Bottrop 1999, ISBN 3-9801504-9-6
 Gerhard Rösler: Die Wildtauben der Erde – Freileben, Haltung und Zucht. Verlag M. & H. Schaper, Alfeld-Hannover 1996, ISBN 3-7944-0184-0

Голуби-лептотилы
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Центральной Америки